Nivaldo est un prénom espagnol et portugais.

Prénom 
Nivaldo Batista Santana (né en 1980), footballeur brésilien.
Nivaldo Alves Freitas Santos (né en 1988), footballeur capverdien.